Figlio di genitori ignoti (Nomen nescio)
Figlio di nessuno (Nobody's Baby) – episodio della dodicesima stagione di E.R. - Medici in prima linea
Figlio di nessuno – album del 2009 di Coez
Figlio di nessuno (Nicije dete) – film del 2014 diretto da Vuk Ršumović